

Codici 
 HUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Houlton International, Houlton (Maine), Stati Uniti
 hul – codice ISO 639-3 della lingua hula

Geografia
 Hul – comune del distretto di Nové Zámky (Slovacchia)

Mineralogia 
 Hul – abbreviazione di heulandite

Note